Luciana Alves (São Paulo, ) é uma cantora brasileira.

É filha do multi-instrumentista Zezinho Pitoco. Iniciou a carreira profissional em 1994, ao lado de Eduardo Gudin, no grupo Notícias dum Brasil.

Em 2012, junto com Diogo Poças, reinterpretou na íntegra todas as faixas do disco Elis & Tom, como parte de homenagens pelos os 30 anos da morte de Elis Regina.

Referências

Ligações externas
Veja Vídeos - Luciana Alves, uma grande intérprete brasileira

Cantores do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo
Cantores de música popular brasileira